Викторино

Персоналии
 Викторино, Вальдемар (род. 1952) — уругвайский футболист, нападающий.
 Викторино, Маурисио (род. 1982) — уругвайский футболист, защитник.
 Викторино, Шейн (род. 1980) — американский профессиональный бейсболист.
Имя
Эчеваррия, Викторино

См. также 
Викторина
Викторин
Викторинокс
Викториновка